Расширенная кириллица — A () — сотый блок стандарта Юникод. Содержит буквотитла, использовавшиеся в старых церковнославянских текстах.

Список символов

Компактная таблица

См. также 
 Набор символов
 Кириллица (блок Юникода)
 Дополнение к кириллице
 Расширенная кириллица — B
 Расширенная кириллица — C

Примечания